Акмя́не или Акме́не (, ):

Литва

Города 
 Акмяне — город на юге Литвы, бывший административный центр Акмянского района.
 Новая Акмяне (Науйойи-Акмяне) — город на севере Литвы, административный центр Акмянского района.

Деревни

Акмянский район 
  — деревня в Акмянском старостве.
  — деревня в Акмянском старостве.
  — деревня в Акмянском старостве.

Биржайский район 
  — деревня в Папильском старостве.
  — деревня в Папильском старостве.

Расейнский район 
 Акмяне — деревня в Шилувском старостве.

Вильнюсский район 
  — деревня в Рукайняйском старостве.

Реки 
 Акмяне — река в Рокишкском районе Литвы.

Латвия

Деревни 
 Акмене — деревня в Циравской волости Айзпутского края.

Реки 
 Акмене — река в Курземе, приток реки Дурбе.
 Акмене — река в Видземе, приток реки Кире.